De Zampogna is een Siciliaanse doedelzak die in verschillende vormen gemaakt en bespeeld wordt.

Doedelzak